Игорь Васильевич Северский (род. 9 августа 1936, , Алма-Атинская область, Казахская ССР, СССР) — советский и казахский учёный-географ,  (1982), профессор (1983), .

Лауреаты Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники (2019) и премии Совета Министров СССР (1987).

Биография 
Родился 9 августа 1936 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

В 1959 году окончил географический факультет Казахский педагогический институт имени Абая.

С 1959 по 1960 годы — учитель средней школы.

С 1960 по 1965 годы — старший лаборант Сектора географии АН Казахской ССР.

С 1965 по 1968 годы — младший научный сотрудник Института гидрогеологии и гидрофизики АН КазССР.

С 1969 по 1994 годы — аспирант, старший научный сотрудник, зав.лабораторией Института географии.

С 1994 года директор Международного центра геоэкологии горных стран и аридных районов.

В настоящее время научный руководитель фундаментальных и прикладных исследований Казахстанского института географии.

Научные, литературные труды 
Основные работы в области гидрологии, гляциоклиматологии, физической географии, геокриологии горных стран. Руководитель и участник комплексных экспедиционных исследований по геоэкологическим проблемам на Алтае, Памире, Гиссаро-Алтае, Тянь-Шане, в Джунгарском Алатау и на Кавказе.

Руководитель исследований по комплексной государственной программе РК «Горы Казахстана», председатель Проблемного совета по геоэкологии горных стран аридных районов, вице-президент Международной гляциологической ассоциации. Участник международных симпозиумов по проблемам гляциогидроклиматологии, геокриологии и геоэкологии.

Автор 80 работ, в том числе 6 монографий.

Основные научные работы:
 Снежные лавины Заилийского и Джунгарского Алатау. Алма-Ата, 1978.
 Оценка лавинной опасности горной территории. Алма-Ата, 1983 (в соавторстве).
 Снежный покров и сезонное промерзание грунтов Северного Тянь-Шаня. Якутск, 1991 (в соавторстве).

Награды и звания 
 1987 — Премия Совета Министров СССР в области науки и техники.
 1996 — Государственная премия им. Ч. Валиханова в области географии.
 2016 — Независимая международная награда «Лидер науки».
 2019 — Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби за цикл работ на тему «Цикл научных работ в области устойчивого водообеспечения природно-хозяйственных систем Республики Казахстан в контексте национальной безопасности».

Примечания

Литература 

Географы Казахстана
Географы СССР
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая